Ра́уталахти ( — железный залив) — название населённых пунктов в России:

 Рауталахти — деревня в Питкярантском районе Карелии.
 Рауталахти — посёлок в Сортавальском районе Карелии.